Ardmore ist der Name mehrerer

Orte in Kanada:
 Ardmore (Alberta)
 Ardmore (British Columbia)
 Ardmore (Saskatchewan)

in Irland:
 Ardmore (Irland), im County Waterford

in Schottland:
 Ardmore (Barra)
 Ardmore (Highland)
 Ardmore (Islay) 

in Neuseeland:
 Ardmore (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Ardmore (Alabama), im Limestone County
 Ardmore (Georgia), im Effingham County
 Ardmore (Indiana), im St. Joseph County
 Ardmore (Maryland), im Prince George’s County
 Ardmore (Missouri), im Macon County
 Ardmore (North Carolina), im Forsyth County
 Ardmore (Oklahoma), im Carter County
 Ardmore (Pennsylvania), im Montgomery County
 Ardmore (South Dakota), im Fall River County
 Ardmore (Tennessee), im Giles County
 Ardmore (Fairfax (city) County, Virginia)
 Ardmore (Roanoke County, Virginia)
 Ardmore Estates (Madison County, Alabama)
 Ardmore Estates (Monmouth County, New Jersey)
 Ardmore in Burnt Hills, im New Haven County, Connecticut
 Ardmore Park, im Delaware County, Pennsylvania

Sonstiges:
 Ardmore (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei
 Ardmore, eine ehemalige Whiskybrennerei auf dem Gebiet der Lagavulin-Brennerei
 Ardmore Airport (Alabama), Airport im Limestone County, Alabama
 Ardmore Airport (Neuseeland), Airport in Auckland, Neuseeland
 Ardmore Downtown Executive Airport, Airport im Carter County, Oklahoma
 Ardmore Municipal Airport, Airport im Carter County, Oklahoma
 Ardmore Mine, Mine im Pinal County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Ardmore Avenue Train Station, in Villa Park, Illinois, ID-Nr. 80004525
 Ardmore Carnegie Library, in Ardmore, Oklahoma, ID-Nr. 00000620
 Ardmore Historic Commercial District, in Ardmore, Oklahoma, ID-Nr. 83002080
 Ardmore Historic District, in Winston-Salem, North Carolina, ID-Nr. 04000904
 Ardmore Municipal Auditorium, in Ardmore, Oklahoma, ID-Nr. 06000117